ILRS — англоязычная аббревиатура:

 International Lunar Research Station — Международная научная лунная станция.
 International Laser Ranging Service — Международная служба лазерной дальнометрии.
 International League of Religious Socialists — Международная лига религиозных социалистов.
 :en:Indian Long Range Squadron